Татьяна Васильевна Баданина () — российская художница, живописец, график, автор объектов и инсталляций.

С 1989 — член Союза художников России. Почётный член Российской Академии Художеств (2015).

Биография 
Родилась в 1955 году в городе Нижний Тагил.

Училась на художественно-графическом факультете Нижнетагильского государственного педагогического института (1973—1978). Учителя: Антоний В. П., Перевалов Л. И., Багаев И. И. Участник выставок с 1978 года.

В 1978—1991 — преподаватель на художественно-графическом факультете Нижнетагильского государственного педагогического института.

С 1997 года живёт и работает в Москве.

Выставки 
Неоднократно принимала участие в проектах крупнейших музеев России:
 в Государственном Эрмитаже. Санкт-Петербург. « 848. Коллекция Жоржа Мачаре и Нади Волконской». 2013
 в Государственном Русском Музее. Санкт-Петербург.: «Абстракция в России. XX век».2001; «Коллаж в России». 2006. «Бумажная скульптура». 2014.
 в Государственной Третьяковской Галерее. Москва: «Абстракция в России», 2002; «Ревизия материала». 2005—2006
 в Государственном Музее Изобразительных Искусств им. А. С. Пушкина. Москва: «Студия „СЕНЕЖ“-55 офортов». 2003
 в Музее декоративно-прикладного искусства. Москва: «Предметы и объекты». 2003;Персональная выставка «Белые одежды. Посвящение», 2012 г.,"Код Эпохи", 2013
 в Государственном Музее Востока. Москва: «Сады и пустыни». 1999
 в Московском музее современного искусства: «Новый Ангелларий». 2007;«К полету готов?». 2014; ряд экспозиций из фондов музея
 в ГЦСИ, Москва: «Авторская книга поэта и художника. Между текстом и образом».2005; «Transition in Russia».2008; «Пригов: точка сборки». 2010; Выставка-презентация Международного симпозиума «Аланика». 2010; «Благотворительный аукцион произведений современных российских художников * в поддержку А. Ерофеева и Ю. Самодурова». 2010. «Пространство LUCIDA». 2014.
 в залах Большого и Нового Манежа, ЦДХ, Винзавода, Артплея, Политехнического музея, Музея современной истории России и др.

Принимала участие в Международных художественных ярмарках:
 2004, 2006, 2009, 2011 Международная художественная ярмарка «Арт-Москва». Москва
 2007 2-я Международная биеннале современного искусства. Москва
 2012 5 Международная биеннале современного искусства «ALUMINIUM» в Баку. Азербайджан
 Совместно с Владимиром Наседкиным была организатором и куратором международных симпозиумов на Урале (1989), в Непале (Катманду) и Тибете (Лхаса, 2000), на Байкале (2001), в Ферапонтово (2003). (художники Инфанте, Франсиско и Нонна Горюнова, Пономарёв, Александр Евгеньевич, Тишков, Леонид Александрович, Шабуров, Александр Евгеньевич, Порто, Иван Борисович, Чернышев, Аристарх Александрович, Ефимов, Владислав Эдуардович, Батынков, Константин Александрович …)
 Как дизайнеры Татьяна Баданина и Владимир Наседкин оформляли павильоны российско-украинского консорциума «АН-70» на Международном Авиа-шоу в Германии. ILA. Берлин. 2000; на II Международном космическом шоу в Киеве АВIAСВIT-XXI.Украина.2000; на III Китайской международной выставке авиации и космического пространства. Чжухай-Макао. 2000; ряд интерьеров в Киеве и в Москве
 НАГРАДЫ:
 диплом I Всесоюзной биеннале станковой графики, Калининград 1989;
 диплом III Международной биеннале станковой графики, Калининград 1994;
 Гран-при I Международной триеннале печатной графики, Уфа 1995;
 Грант Министерства Культуры Франции AAFA. Париж, Франция. Cite International des Arts. 2007, 2011, 2012
 Участвовала в международных симпозиумах современного искусства в России, США, Франции, Турции, Польше, Германии, Голландии, Украине, Азербайджане, Японии

Персональные выставки 
 1991 Галерея «Юнион», Москва (совместно с В.Наседкиным и С. Брюхановым)
 1993 Нижнетагильский государственный музей изобразительных искусств, Н. Тагил
 1993 Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург (совместно с В.Наседкиным)
 1995 Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург
 1996 Галерея «Кино», Киноцентр, Москва
 1997 Галерея «Кино», Москва
 1999 Графический центр Союза художников, Вильнюс, Литва
 1999 Калининградская государственная художественная галерея, Калининград (совместно с В. Наседкиным и Н. Заровной)
 1999 Галерея «РОСИЗО», Москва
 2002 «Русская галерея», Таллинн, Эстония
 2003 «Крылья». Галерея «Сэм Брук», Москва
 2004 «Небо». «Галерея мастеров», Москва
 2005 «Покров». Акция. Серафимо-Знаменский скит, Московская область
 2007 «Белые одежды». Серафимо-Знаменский скит, Московская область
 2007 «Покров». Галерея «Materia prima», Москва.
 2009 «TRANZIT», « Оber-gallery», Кент, США (совместно с В. Наседкиным)
 2010 «Белые одежды» Галерея «Марис-Арт». Пермь
 2012 «проСВЕТ». Галерея «Культпроект». Москва
 2012 «Белые одежды. Посвящение…». Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Москва
 2013 «AMOUR 1221» 55 Венецианская биеннале современного искусства. Палаццио CA’Zanardi, 4132. Венеция
 2014 «Вербное воскресенье». Серафимо-Знаменский скит, Московская область
 2015 Международная триеннале современного искусства «ECHIGO-TSUMARI» в Японии
 2015 VI Московская биеннале современного искусства.
 2016 Московская биеннале скульптуры в Коломенском.
 2017 «Структуры». ГРМ. Санкт-Петербург.
 2018 «Книга скульптора». ГРМ. Санкт-Петербург.
 2018 «Земля и Небо». Ирландия. Дублин. Zozimus-gallery (совместно с В. Наседкиным)

Коллекции 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва
 Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 Государственный музей Востока, Москва
 Государственный музей современной истории России, Москва
 Московский музей современного искусства,
 Zimmerli Art Museum, Нью-Брунсвик, США
 Коллекция Дойче-банка, Берлин
 Коллекция Фонда Культуры «Екатерина». Москва,
 Коллекция Министерства Культуры РФ. Москва
 а также в государственных музеях и галереях Калининграда, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Ирбита, Уфы, Орла, Ивано-Франковска, Кургана,Сургута, Астаны, Владикавказа, Архангельска и др.

Библиография 
 «Новый альбом графики».1991. (ISBN 5-269-00080-6). Москва
 I Уральская Триеннале Печатной Графики". 1995. (ISBN 5-87308-077-1). Уфа
 Die Kraft der Stille. Junge Kunst aus Rusland". 1996.(ISBN 3-922805-55-8). Hildesheim. Deutschland
 Inter-kontak-grafik’98. LABYRINT".1998. (ISBN 80-902258-0-2). Прага.
 «Абстракция в России. XX век».2001.(ISBN 5-93332-059-5). Санкт-Петербург
 «Русская галерея».2004. (ISBN 9949-10-520-X). Таллинн, Эстония
 «Коллаж в России. XX век».2005. (ISBN 5-93332-188-5). Санкт-Петербург
 «Женщины художницы Москвы. Путь в искусстве», 2005 (ISBN 5-98179-022-9) Москва.
 «Рисунок XX века. Государственная Третьяковская Галерея».2006.(ISBN 5-93221-105-9). Москва
 «Ревизия Материала», каталог. ГТГ.2006. Москва
 Международный фестиваль современного искусства «ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». 2006. (ISBN 5-7114-0285-4). Магнитогорск
 Движение. Эволюция. Искусство." Фонд Культуры «Екатерина».2007. (ISBN 978-5-91002-018-8). Москва
 «Новый Ангеларий», каталог. Московский музей современного искусства, 2007. Москва
 «In Transition Russia 2008». 2008. (ISBN 978-9963-8932-2-5). Москва
 «I Уральская индустриальная биеннале современного искусства». 2010. (ISBN 978-5-94620-071-4). Екатеринбург
 «Memento Mori».2011. (ISBN 978-5-91378-048-5). Архангельск
 «Союз Художников. Свердловск-Екатеринбург». 2011 г. (ISBN 978-5-85383-466-8).Екатеринбург
 «Прописные истины». 2012 г. (ISBN 978-5-903433-69-8). Екатеринбург
 «Урал GRAFO» . 2012 г. (ISBN 978-5-85383-492-7). Екатеринбург
 «848. Коллекция Жоржа Мачаре и Нади Волконской». 2012 г. (ISBN 978-5-91373-056-5).Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург*
 «20 век. Завязка драмы». 2012 г. (ISBN 978-5-98181-081-7).Автор Мария Валяева. Москва
 «Творчество» Журнал № 7, 1988. Статья Т. Баданиной «Борьба внутри нас»
 «Искусство» Журнал № 2, 1990. Статья Валентины Константиновой «Нижний Тагил. Т.Баданина и В. Наседкин»
 «Наука в России». Журнал № 1, 2000. Статья Светланы Хромченко «Все уясняется в сравнении с противоположным»
 «Собрание». Журнал № 2, 2004. Статья Игоря Терехова.
 журнал «ДИ». № 1, 2004. Статья Веры Дажиной «Образ полета»
 журнал «ДИ». № 3, 2006. Статья Виктории Хан-Магомедовой «Преодоление сопротивления материалов»
 журнал «ДИ». № 7, 2007. Статья Виктории Хан-Магомедовой «Сквозь крылья ангела»
 журнал «ДИ». № 2, 2009. Статья А. Сапроненковой «Метаморфозы Зазеркалья»
 журнал «ДИ». № 3, 2009. Статья Веры Дажиной «Я делаю небо»
 журнал"ДИ". № 4, 2012. Статья Софии Тереховой «проСВЕТ» Т. Баданиной в «Культпроекте»
 журнал «ДИ». № 5, 2012. Статья Виталия Пацюкова « Татьяна Баданина. Метафизика Белого»

В 2008 году издательство «ТАТЛИН» выпустило монографию о творчестве Татьяны Баданиной (ISBN 978-5-903433-056), редактор Анна Ленгле, 200 стр., 22.0х28.5 см, 110 илл., твердый переплет рус./англ.

Ссылки 
 
 Татьяна Баданина на сайте РАХ

На сайте художников Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина http://nasedkin-badanina.com/

на сайте галереи «Культпроект» http://www.kultproekt.ru/?painters/37

на сайте галереи " Eastmeetswest " https://web.archive.org/web/20160304062657/http://www.eastmeetswestgallery.ru/tbadanina.htm

на сайте издательства «ТАТЛИН» http://www.tatlin.ru/store/4

на сайте художников-монументалистов МСХ http://www.monumental-art.ru/badanina/index.htm

на сайте галереи Полины Лобачевской https://archive.is/20130417172004/http://plgallery.ru/tatyana-badanina

на сайте Фонда культуры «Екатерина» http://www.ekaterina-foundation.ru/eng/exhibitions/2007/movement/

на сайте «Крокин галереи» http://www.krokingallery.com/russian/sproject.html 

на сайте галереи «Bluesquare» http://www.galeriebluesquare.com/artist/11/Tatiana-Badanina

на сайте «Obergallery» http://www.obergallery.com/BadaninaT.shtml

на сайте http://www.4block.org/ru/museum/graphics/id740

на сайте http://www.taday.ru/text/1017891.html

на сайте http://ria.ru/art/20110429/369460847-print.html

на сайте https://web.archive.org/web/20160305060318/http://simsop.ru/blog/paskha-v-moskve-2011

на сайте http://rating.artunion.ru/
 taday.ru 29 декабря 2011
 «Известия» 3 января 2012
 видео с выставки Выставка «Двоесловие» в храме Святой Татьяны, Москва 5 июня 2010 г.
 интервью Татьяны Баданиной с выставки Двоесловие Москва 5 июня 2010

Члены Союза художников России
Почётные члены РАХ
Выпускники Нижнетагильского социально-педагогического института
Преподаватели Нижнетагильского социально-педагогического института